

Cinema 
 La guerra di domani (The Atomic Submarine) – film del 1959 diretto da Spencer Gordon Bennet
 La guerra di domani (The Tomorrow War) – film del 2021 diretto da Chris McKay